Hrbatý est un nom propre slovaque qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Dominik Hrbatý (1978-), joueur de tennis slovaque ;
 Jan Hrbatý (1942-2019), joueur tchécoslovaque de hockey sur glace.

Patronyme slovaque